Monteagle est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Monteagle, localité des South West Slopes en Nouvelle-Galles du Sud

Monteagle, localité du comté de Westmorland au Nouveau-Brunswick

Monteagle, ville du Tennessee

Baronnie
William Parker (5e baron Monteagle) (1574/75-1622), pair britannique et révélateur de la conspiration des poudres

Homonymie de toponyme